Журавки — название населённых пунктов:

Россия 
 Журавки — деревня в Новозыбковском районе Брянской области.
 Журавки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Журавки — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Журавки — село в Кировском районе.